Алекса́ндр Давы́дов: Давыдов, Александр (настоящее имя — Александр Давидович Кауфман; род. 1953) — русский прозаик, переводчик, издатель.
 Давыдов, Александр Александрович (1810—1885) — русский адмирал.
 Давыдов, Александр Андреевич (род. 1991) — российский игрок в мини-футбол.
 Давыдов, Александр Васильевич (1881—1955) — военный, журналист, общественный деятель, ма сон.
 Давыдов, Александр Дмитриевич (1910—1986) — Герой Советского Союза.
 
 
 Давыдов, Александр Николаевич (род. 1962) — полковник, начальник Военной академии войсковой противовоздушной обороны.
 Давыдов, Александр Петрович (1838—1885) — камергер, генеральный консул в Болгарии, чрезвычайный посланник и полномочный министр при японском дворе.
 Давыдов, Александр Романович (1937—2012) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор.
 Давыдов, Александр Семёнович (1932—2012) — советский и российский политик, депутат Государственной Думы.
 Давыдов, Александр Сергеевич (1912—1993) — советский физик, академик АН Украины, Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Александр Степанович (род. 1945) — советский и российский тренер по боксу.
 Давыдов, Александр Тимофеевич (1906—1976) — советский украинский ученый, химик, профессор.
 Давыдов, Александр Фёдорович (1871—1914) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Давыдов, Александр Яковлевич (1958—1984) — советский гитарист, певец, основатель группы «Странные игры».